Alexandru Grosu se poate referi la:

Alexandru A. Grosu (n. 1988), fotbalist din Republica Moldova care joacă pe postul de mijlocaș
Alexandru Sergiu Grosu (n. 1986), fotbalist din Republica Moldova care joacă pe postul de atacant

Vezi și
Grosu